Cot Jabet (Ganda Pura), een plaats in Indonesië
Cot Jabet (Banda Baro), een plaats in Indonesië